Le terme Sorbière constitue un patronyme de famille d'origine française. Ce terme peut se référer à:

Personnalités
François-David Triaire de La Sorbière, français, lieutenant au régiment de Berry.
Samuel Sorbière (1615-1670), un médecin, traducteur, philosophe et vulgarisateur scientifique, proche des libertins érudits du milieu du , et surtout connu pour sa promotion des œuvres de Hobbes et Gassendi.

ToponymesLac La Sorbière, un plan d'eau à la tête de la rivière aux Chutes (réservoir Pipmuacan) du versant de la rivière Betsiamites, dans Mont-Valin, MRC Le Fjord-du-Saguenay, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada.Rivière La Sorbie''', un cours d'eau du versant de la rivière aux Chutes (réservoir Pipmuacan) du versant de la rivière Betsiamites, dans Mont-Valin, MRC Le Fjord-du-Saguenay, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada.